Wild is the wind peut désigner :
 le film de George Cukor sorti en 1957,
 la chanson-titre du même film écrite par Ned Washington, composée par Dimitri Tiomkin et interprétée par Johnny Mathis, avant d'être souvent reprise, dès 1959 par Nina Simone,
 l'album publié par Nina Simone en 1966, qui présente une version célèbre de cette même chanson.